«We Are Glitter» — сборник ремиксов британского дуэта Goldfrapp, выпущенный 17 октября 2006 года.

Список композиций 
 «Satin Chic» (Bombay Mix by The Shortwave Set) — 4:38
 «Lovely 2 C U» (T. Raumschmiere remix) — 5:27
 «Ooh La La» (Benny Benassi extended remix) — 6:23
 «You Never Know» (Múm remix) — 2:59
 «Satin Chic» (Through the Mystic Mix, Dimension 11 by The Flaming Lips) — 3:29
 «Number 1» (Alan Braxe & Fred Falke Main remix) — 7:18
 «Fly Me Away» (C2 remix 4) — 7:02
 «Ride a White Horse» (Ewan Pearson Disco Odyssey Part 1) — 8:33
 «Number 1» (Múm remix) — 2:32
 «Ride a White Horse» (FK-EK Vocal version) — 7:55
 «Slide In» (DFA remix) — 13:14

Участники записи 
 Goldfrapp:
 Элисон Голдфрапп — вокал, клавишные, продюсирование, оформление
 Уилл Грегори — клавишные, продюсирование
 Chris Potter, Kevin Metcalfe, Mike Marsh, Ted Jensen — мастеринг
 Ross Kirton — фотограф
 Gerard Saint, Mat Maitland — оформление

Ссылки 
 We Are Glitter на сайте Last.fm
 We Are Glitter  на сайте Discogs

Альбомы 2006 года
Альбомы стиля трип-хоп
We Are Glitter
Альбомы ремиксов